Мессанж:

 Мессанж — коммуна во Франции, департамент Ланды; курорт Серебряного берега Франции.
 Мессанж — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.